Zikmund Habsbursko-Lotrinský ( Sigismund Leopold Rainer Maria Ambrosius Valentin von Österreich; 7. ledna 1826, Milán – 15. prosince 1891, Vídeň) byl rakouský arcivévoda s vojenskou hodností polního podmaršálka.

Život 
Byl třetím synem lombardsko-benátského vicekrále Rainera Josefa a Alžběty Savojsko-Carignanské. Byl jedním z mnoha vnuků císaře Leopolda II. a díky sňatku své sestry Adléty se stal švagrem italského krále Viktora Emanuela II.

Mládí prožil v Miláně. Přestože býval nemocný, stal se vojákem. V letech 1848–1849 bojoval v Itálii pod vedením maršála Radeckého. V roce 1856 byl povýšen na polního podmaršálka. Poté žil na zámku Gmünd v Dolních Rakousích. Zemřel roku 1891 a byl pohřben na místním hřbitově.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Zikmund
Zikmund
Narození v roce 1826
Narození 7. ledna
Narození v Miláně
Úmrtí v roce 1891
Úmrtí 15. prosince
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v Gmündu (Dolní Rakousy)
Muži